Muros (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Sassari
Muros (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie A Coruña
Muros de Nalón, een gemeente in de Spaanse provincie Asturië
Comarca de Muros, een comarca van de Spaanse provincie A Coruña